Hans Quambusch (1886-1965), prawnik
 Hans Quambusch (1905-), esesman